Plaats in Indonesië
 Sungai Lintang (V Koto), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Sungai Lintang (Kayu Aro), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi